Яцю́к — українське прізвище, утворене від Яць — зменшеної форми імені Яків.

Носії 
 Яцюк Арсеній Іванович (*1923 — †1986) — український вчений, багаторічний ректор Львівського лісотехнічного інституту
 Яцюк Володимир Макарович (*1946 — †2012) — український науковець, мистецтвознавець, шевченкознавець, музейний діяч, колекціонер, літератор, поет, Заслужений діяч мистецтв України
 Яцюк Вячеслав Вікторович (*1969) — український дипломат
 Яцюк Олександр Савич (*1920 — †1986) — український художник
 Яцюк Ростислав Арсенович (*1952) — український науковець, автор книжок з матеріалознавства, охорони праці та екології, син Арсенія Яцюка

українські прізвища